(1927-2003), haltérophile soviétique ;
 Alekseï Medvedev (né en 1977), joueur de football russe ;
 Aleksey Medvedev (né en 1972), lutteur biélorusse ;
  (né en 1982), joueur de hockey sur glace russe ;
 Alekseï Medvedev (né en 1983), cycliste russe.